HTP es una sigla que puede referirse a:

 Hipertensión pulmonar, aumento de la presión en las arterias pulmonares.
 Hughes Turner Project, proyecto musical formado en el año 2001 por el bajista/vocalista Glenn Hughes.
 Hypertext Transfer Protocol, un protocolo de transferencia en telecomunicaciones.
 5-Hidroxitriptófano (5-HTP), un aminoácido.
 Test proyectivo gráfico (HTP) en sus siglas en inglés (Casa-Árbol-Persona).